Antoine Jourde (1848-1923), homme politique français.
 Dimitri Jourde (né en 1975), danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.
 Étienne Jourde (1891-1921), footballeur international français.
 François Jourde (1843-1893), personnalité de la Commune de Paris.
 Gilbert Jourde (1757-1837), juriste français.
 Philippe Jourde (1816-1905), patron de presse et philanthrope français.
 Pierre Jourde (né en 1955), écrivain et critique français.
 Raoul Jourde (1889-1959), architecte français.

Pseudonymes 
 Jourde est le pseudonyme d'un auteur - resté anonyme - ayant fait publier en 1797 le livre Les véritables auteurs de la Révolution française dévoilés, il est attribué à Nicolas Sourdat.

Livres 
 Le Jourde & Naulleau, livre de Pierre Jourde et Éric Naulleau paru en 2004.

Notes et références